Патоси — город в Албании
 Патоси, Айянда — южноафриканский футболист